Борис Энгельгардт:
 Энгельгардт, Борис Александрович (1877—1962) — депутат IV Государственной думы, комендант Петрограда в 1917 году.
 Энгельгардт, Борис Вадимович (1889—1941) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.
 Энгельгардт, Борис Михайлович (1887—1942) — русский литературовед и переводчик.